Дронь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дронь, Анатолий Андреевич (род. 1945) — украинский политик и дипломат.
 Дронь, Василий Семёнович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дронь, Тарас (род. 1980) — украинский кинорежиссер, продюсер, сценарист, член Украинской киноакадемии.

См. также 
 Дрон (значения)